Bejaoui est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
Asma Bejaoui (née en 1992), judokate tunisienne
Cheikh Sadek El Béjaoui (1907-1995), chanteur et compositeur algérien
Faiza Bejaoui (née en 1982), lutteuse tunisienne
Hassen Béjaoui (né en 1975), joueur tunisien de football
Hatem Bejaoui (né en 1986), joueur tunisien de football
Nour El Houda Bejaoui (née en 1981), lutteuse tunisienne
Oussama Bejaoui (né en 1992), joueur tunisien de football
Rym Bejaoui (né en 1983), nageuse tunisienne

Voir aussi
Béjaïa, commune algérienne 

Homonymie de patronyme